«Philipsburg» puede referirse a:

Toponimia 
Estados Unidos
 Philipsburg, Montana.
 Philipsburg, condado de Centre, Pensilvania.
 Philipsburg, condado de Fayette, Pensilvania.
 Philipsburg, condado de Washington, Pensilvania.

San Martín (Países Bajos)
 Philipsburg, ciudad capital.

Otros 
 Philippsburg, ciudad en Alemania.
 Philippsbourg, ciudad en Francia.
 Phillipsburg, .